Obiekt – wyodrębniony element rzeczywistości, mający znaczenie w rozpatrywanym modelu. Obiekt – element – może być materialny lub abstrakcyjny.

Termin ten ma różne znaczenia w różnych dziedzinach, z uwagi na wielość użytych kontekstów. Wyróżnić można następujące rodzaje obiektów:

nauki ścisłe
 obiekt w matematycznej teorii kategorii,
 obiekt fizyczny:
 obiekt astronomiczny – w megaskali,
 obiekt kwantowy – w mikroskali,
 obiekt techniczny,
 w informatyce:
 obiekt – abstrakcja programistyczna posiadająca tożsamość, stan i zdefiniowany sposób zachowania,
 obiekt (grafika 3D) – wirtualny twór zbudowany z wielokątów lub SubPatches. Posiada swoje właściwości optyczne (kolor, przezroczystość, połysk, itd.), jak i czasem fizyczne (ciężar, gęstość, twardość, itd.). Do tworzenia obiektów stosuje się programy graficzne;
 w automatyce
 obiekt sterowania,

nauki humanistyczne
 przedmiot – pojęcie metafizyczne,
 w psychoanalizie:
 obiekt,
 obiekt przejściowy;

architektura
 obiekt budowlany, obiekt małej architektury,
 obiekt zabytkowy.

sztuki plastyczne
 Obiekt (Śniadanie w futrze) - praca Meret Oppenheim

Zobacz też 
 mapowanie obiektowo-relacyjne,
 UFO – Niezidentyfikowany Obiekt Latający,
 obiektowość.